Райони Москви — назва територіальних одиниць Москви, утворених з урахуванням історичних, географічних, містобудівних особливостей відповідних територій, чисельності населення, соціально-економічних характеристик, розташування транспортних комунікацій, наявності інженерної інфраструктури та інших особливостей територій .
Статус районів Москви і їх межі визначаються законом «Про територіальний поділ міста Москви» . Адміністративні функції на території району виконує районна управа.

Вперше термін «район» для позначення адміністративної частини міста був вжитий в 1917 у, до цього вживався термін «частина». Сучасне поділ на райони було в цілому створено в Москві в 1991 році, коли був прийнятий закон «Про встановлення часових меж муніципальних округів Москви» . У ньому були введені адміністративні округи, які ділилися на муніципальні округи, а також територіальні одиниці з особливим статусом .

З прийняттям 5 липня 1995 року закону «Про територіальний поділ міста Москви»  муніципальні округи були юридично скасовані і замінені з зразковим збереженням кордонів на адміністративні райони, що входять в адміністративні округи.

Зараз у Москві 10 округів, в які входять 125 районів. Кожному адміністративному району відповідає одне муніципальне утворення.

Список районів Москви

Райони-рекордсмени 
 За населенням 
 Найбільшим за населенням районом Москви з великим відривом є «Мар'їно». Його населення на 1 січня 2010 року становила 223,4 тис. чол. Потім слідують Вихіно-Жулебіно (187,9 тис. чол.), Ясенів (169,2 тис. чол.), Відрадне (168,8 тис. чол.) та Південне Бутово (163,2 тис. чол.)
 Найменша населення має Молжаніновському район — 3,5 тис. чол. Його трохи випереджають Некрасівка (11,1 тис. чол.), Східний (12,4 тис. чол.), Куркино (17,9 тис. чол.) та Північний (19,8 тис. чол.)
 За площею 
 Найбільший за площею території район Москви — район «Метрогородок», до складу якого входить частина території Лосиного Острови. Площа району — 2757 га (27,57 км ²). За ним слідують Південне Бутово (2554 га), Ясенів (2537 га), Молжаніновському район (2178 га) і Раменкі (1854 га).
 Найменші райони міста — Арбат (211 га), Марфіно (226 га), Савеловський (270 га), Східний (320 га) і Алтуфьевскому (325 га).
 За щільністю населення 
 Найбільш густо заселеним районом міста є район «Новокосіно». Щільність населення в ньому — 27972,2 осіб / км ². Потім слідують Зябліково (27123,3 осіб / км ²), Східне Дегуніно (25278,5 осіб / км ²), Ломоносовський район (23601,2 осіб / км ²) і Бібірево (23178,3 осіб/км ²).
 Найменшу щільність населення мають Молжаніновському район (160,7 чол./км²), Внуково (1180,2 осіб / км ²), Метрогородок (1338,4 осіб / км ²), Північний (1924,2 осіб/км²) і Некрасівка (1989,2 осіб / км ²).

Див. також 
 Список районів і муніципальних утворень Москви
 Адміністративно-територіальний поділ Москви
 Історія адміністративного поділу Москви
 Список муніципальних округів Москви

Примітки

Джерела

Посилання 
 Закон № 13-47 від 5 липня 1995 року «Про територіальний поділ міста Москви» (редакція 4 грудня 2002) з додаваннями [http:// www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_132843.html від28 листопада 2007] (зміни у межах районів «Метрогородок» і «Бабушкінський») і / doc_mosd.php? id = 1385270 від1 січня 2010 (зміни в Зеленограді)

 *